Sadłowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rypin 
 Sadłowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Bieżuń 
 Sadłowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Sadłowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Suchań

Zobacz też 
 Sadłowo (gmina)
 Nowe Sadłowo
 Sadłowo-Parcele
 Sadłowo-Rumunki